NFL sezona 2010. je 91. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 9. rujna 2010. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone New Orleans Saintsa nad Minnesota Vikingsima. Super Bowl XLV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 6. veljače 2011. u Arlingtonu u Texasu na Cowboys Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Green Bay Packersi. Pobijedili su Packersi rezultatom 31:25 i tako osvojili svoj 13. naslov prvaka u povijesti, od toga četvrti u eri Super Bowla.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2010.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Philip Rivers, San Diego Chargers - 4710
Najviše jarda probijanjem: Arian Foster, Houston Texans - 1616
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Brandon Lloyd, Denver Broncos - 1448

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Jerod Mayo, New England Patriots - 175
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): DeMarcus Ware, Dallas Cowboys - 15,5
Najviše presječenih lopti: Ed Reed, Baltimore Ravens - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: New England Patriots - 518 (32,4 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Diego Chargers - 395,6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Kansas City Chiefs - 164,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Indianapolis Colts - 288,1 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 232 (14,5 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: San Diego Chargers - 271,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 62,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: San Diego Chargers - 177,8 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2010. u NFL-u
NFL.com, sezona 2010.

Izvori 

2010